

Astronomia 
 Cratere Bristol – cratere su Marte

Aziende 
 Bristol Aeroplane Company – azienda aeronautica britannica 
 Bristol Cars – casa automobilistica britannica
 Bristol Engine Company – sussidiaria della Bristol Aeroplane Company

Geografia 
 Regno Unito
 Bristol – città dell'Inghilterra
 Isola di Bristol – isola delle Isole Sandwich Australi, territorio britannico d'oltremare

 Stati Uniti d'America
 Bristol – città della Contea di Hartford, Connecticut
 Bristol – città della Contea di Day, Dakota del Sud
 Bristol – capoluogo della Contea di Liberty, Florida
 Bristol – città della Contea di Elkhart, Indiana
 Bristol – città della Contea di Lincoln, Maine
 Bristol – città della Contea di Grafton, New Hampshire
 Bristol – città della Contea di Ontario, New York
 Bristol – borough della Contea di Bucks, Pennsylvania
 Bristol – township della Contea di Bucks, Pennsylvania
 Bristol – capoluogo della Contea di Bristol, Rhode Island
 Bristol – città della Contea di Sullivan, Tennessee
 Bristol – CDP della Contea di Ellis, Texas
 Bristol – città della Contea di Addison, Vermont
 Bristol – città indipendente della Virginia
 Bristol – villaggio della Contea di Kenosha, Wisconsin
 Bristol – città della Contea di Dane, Wisconsin

Sport 
 Bristol City Football Club – squadra di calcio inglese
 Bristol Rugby – squadra di rugby inglese
 Bristol Rovers Football Club – squadra di calcio inglese